Дербино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дербино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Дербино — деревня в Костромском районе Костромской области.